K27, K-27 ou K.27 peut faire référence à :
 K-27, un sous-marin nucléaire d’attaque de la Marine soviétique ;
 Sonate en sol majeur K.27, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 27, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Ulcère digestif, de siège non précisé, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres